Президентские выборы в Словении прошли 11 ноября и 2 декабря 2012 года. В первом туре наибольшее число голосов набрали Борут Пахор, выдвинутый социал-демократами, и президент Данило Тюрк. Во 2-м туре победил Борут Пахор, набравший 67 %.

Результаты

Примечания 

Словения
Президентские выборы в Словении
2012 год в Словении
Ноябрь 2012 года
Декабрь 2012 года